Unter Gittit (auch: Gittith oder Gitit) versteht man
 je nach Lesart ein altertümliches Saiteninstrument, eine Vortragsbezeichnung oder eine Tonart, die in den Titeln der Psalmen  ,  erwähnt wird
 eine israelische Siedlung im Jordantal